Могутовский — деревня в Брединском районе Челябинской области. Входит в Боровское сельское поселение.

История 
В 1748 атаман ОКВ В. И. Могутов получил в пределах Бузулукского уезда Оренбурской губернии земельный надел. Здесь в 1855 основана деревня и названа в честь Могутова. 

В 1929 организован колхоз «Заветы Ленина».

География 
Расположен в северной части района, на берегу реки Камышлы-Аят.  Расстояние до районного центра, посёлка Бреды, 45 км. До центра сельского поселения село Боровое — 18 км

Население 

(в 1873 - 526, в 1889 - 710, в 1900 - 870, в 1926 - 1558, в 1970 - 771, в 1983 - 566, в 1995 - 702)

Улицы 
Дорожная улица
Лесная улица
Переулок Мира
Мостовой переулок
Набережная улица
Почтовый переулок
Речная улица
Центральный переулок
Школьная улица

Инфраструктура 
 Школа
 ФАП
 Клуб
 Библиотека

Примечания 

Населённые пункты Брединского района